Kiss of Death (album Motörhead)
 Kiss of Death (album Jadakissa)